Мюльдорфер () или Мюльдёрфер ():

 Вильгельм Карл Мюльдорфер (1837—1919) — немецкий композитор и дирижёр.
 Йозеф Мюльдорфер (1800—1863) — немецкий театральный инженер и дизайнер.